Veiros ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Veiros (Estarreja)
 Veiros (Estremoz)

Veiros bezeichnet zudem:
 Talsperre Veiros, Talsperre im portugiesischen Distrikt Évora